Hughenden – comune dell'Australia nel Queensland
Hughenden – villaggio del Canada nell'Alberta